Wittlinger ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Wittlinger (1928–1986), deutscher Masseur und Buchautor
 Heidi Wittlinger (* 1978), deutsche Animatorin, Regisseurin und Illustratorin
 Karl Wittlinger (1922–1994), deutscher Dramatiker und Fernsehautor

Geografischer Begriff:
 Wittlinger ist die Kurzbezeichnung der Wittlinger Höhe auf  zwischen Wittlingen und Haagen

Siehe auch:
 Wittlingen
 Wittling